Тортуэра ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина. Занимает площадь 82,2 км². Население — 229 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 157 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары